Battle (miasto) – miasto w East Sussex, Anglia
Gminy w USA:
 Battle (ang. Battle Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Ida
 Battle (ang. Battle Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Beltrami
Muzyka:
 Battle – angielski indie rockowy zespół muzyczny